(1964-), chanteuse et actrice italienne,
 Barbara Baraldi (1975-), romancière italienne,
 Fabio Baraldi (1990-), joueur de water-polo italien,
  (1940-), scénographe italien, 
  (1911-1961), peintre et sculpteur italien.

Patronyme italien